Spojení písmen I, R a L může označovat:
 Zkratka pro Irsko
 IndyCar (dříve Indy Racing League) – zastřešující organizace pro závodní série amerických formulí
 in real life – „v reálném životě“, online zkratka